Подо́лино — село в Палехском районе Ивановской области. Входит в Раменское сельское поселение.

Название 
Скорее всего, связано со словом «дол», так как село Подолино, а также примыкающие к нему села Мухино и Беликово, расположены в нижней части дола .

По верхней части этого дола проходит трасса Р152 (участок Палех — Заволжье).

География 
Находится в 2 км к северо-востоку от Палеха.

История 
В XVII веке Подолино принадлежало роду Пушкиных.

В 2005—2009 административный центр Подолинского сельского поселения.

Население

Упразднённое Подолинское сельское поселение 
Бывшая глава Подолинского сельского поселения — Кухаркина Татьяна Дмитриевна.

В состав Подолинского сельского поселения входили сёла Мелешино, Подолино, деревни Анютино, Барышки, Беликово, Богатищи, Зименки, Иваньково, Лукино, Мухино, Прудово, Сергеево, Фомино. 27 июня — день Подолинского сельского поселения.

Экономика 
Основное предприятие села — СПК «Подолино» (с/х производство).

Инфраструктура 
Имеется также дом культуры (хор народной песни «Горница»), библиотека, медицинский пункт, газификация.

Русская православная церковь 
Ранее в селе были две церкви: храм Архистратига Михаила и Крестовоздвиженский.

Люди, связанные с селом 
В Подолино родился Павел Дмитриевич Баженов (1904—1941), мастер палехской миниатюры.

Достопримечательности 
Основная достопримечательность — источник Тихвинской Божией Матери.

Примечания

См. также 
 Населённые пункты Ивановской области

Населённые пункты Палехского района